Иван Гудимов:
 Гудимов, Иван Васильевич (1908—1973) — Герой Советского Союза.
 Гудимов, Иван Кириллович (1920—1995) — Герой Советского Союза.